NGC 6043A
NGC 6043B